Skleros kan avse:

 Skleros (medicin) – kroppsvävnad ersatt av bindväv som leder till förhårdnad och mindre elasticitet 
 Multipel skleros – en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet
 Amyotrofisk lateralskleros – en neurodegenerativ nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar
 Sklerodermi (Systemisk skleros) – en reumatisk sjukdom och bindvävssjukdom
 Ateroskleros – en progressiv sjukdom i artärernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet
 Tuberös skleros – förändringar i hjärnbarken
 Skleros (bysantinsk ätt) – en ätt i Bysantinska riket under 800-talet till 1000-talet  

ar:تَصلُب
ca:Esclerosi
en:Sclerosis
mk:Склероза
pl:Stwardnienie
pt:Esclerose
fi:Skleroosi
zh:硬化